Нортброок има више значења:
 Нортброок (Охајо)
 Нортброок (Илиноис)